De zesdaagse van Bassano del Grappa is een wielerzesdaagse die in het Velodromo Rino Mercante in het Italiaanse Bassano del Grappa wordt gehouden. Sinds 2012 is de wedstrijd maar drie nachten lang.

Erelijst 

Zesdaagse
Wielerwedstrijd in Italië
Sport in Veneto
Vicenza (provincie)